Philippe Lejeune peut désigner :
 Philippe Lejeune (1924-2014), peintre français, fondateur de l'École d'Étampes ; 
 Philippe Lejeune (1938-), universitaire français spécialiste de l'autobiographie ;
 Philippe LeJeune (1954-), musicien français, pianiste de jazz ;
 Philippe Lejeune (1960-), cavalier de saut d'obstacles belge ;
 Philippe Lejeune, homme politique français, candidat aux législatives de l'Allier ;
 Philippe Lejeune, dessinateur français de B.D. ;
 Philippe Lejeune (1984-), acteur français ;
 Philippe Lejeune, hockeyeur.